Ingrid Landmark Tandrevold (ur. 23 września 1996 w Bærum) – norweska biathlonistka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata seniorów i juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2015 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Raubiczy, gdzie zdobyła cztery medale. Zwyciężyła w biegu pościgowym, była druga w biegu indywidualnym oraz trzecia w sprincie i sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Cheile Grădiştei zdobyła złoto medal w sztafecie. Ponadto podczas mistrzostw świata juniorów w Osrblie w 2017 roku zwyciężyła w sztafecie, była druga w sprincie i trzecia w biegu pościgowym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 17 marca 2016 roku w Chanty-Mansyjsku, zajmując 29. miejsce w sprincie. Tym samym już w swoim debiucie zdobyła pierwsze pucharowe punkty. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 2 stycznia 2019 roku w Ruhpolding, gdzie bieg masowy ukończyła na drugiej pozycji. Na podium rozdzieliła Niemkę Franziskę Preuß i Paulínę Fialkovą ze Słowacji. W sezonie 2019/2020 była trzecia w klasyfikacji biegu pościgowego, a rok później zwyciężyła w klasyfikacji biegu masowego.

W 2016 roku wystąpiła na mistrzostwach Europy w Tiumieni, gdzie była trzecia w starcie masowym, biegu pościgowym i pojedynczej sztafecie mieszanej. Rok później wywalczyła też srebrny medal w pojedynczej sztafecie mieszanej podczas mistrzostw Europy w Dusznikach-Zdroju. W 2018 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie jej najlepszym wynikiem indywidualnym było 42. miejsce w biegu pościgowym. Wspólnie z koleżankami z reprezentacji zajęła też czwarte miejsce w sztafecie. Podczas mistrzostw świata w Pokljuce w 2021 roku zdobyła trzy medale. Najpierw zajęła trzecie miejsce w biegu indywidualnym, plasując się za Czeszką Markétą Davidovą i Hanną Öberg ze Szwecji. Następnie zwyciężyła w sztafecie kobiet, a dzień później była druga w biegu masowym. W tej ostatniej konkurencji rozdzieliła Austriaczkę Lisę Hauser i swą rodaczkę - Tiril Eckhoff.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 
 
 

Norweskie biathlonistki
Norwescy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996
Ludzie urodzeni w Bærum